Pseudopotamilla är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Bush 1905. Enligt Catalogue of Life ingår Pseudopotamilla i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Pseudopotamilla